Bealanana (district), een district van Madagaskar
Bealanana (stad), de hoofdstad van dit district
Bealanana (berg), een berg in Madagaskar in het Tsaratananamassief